Przetrwać w Nowym Jorku – dziennik literacki Jima Carrolla
 Przetrwać w Nowym Jorku – amerykański film, adaptacja książki